La saison 2004-2005 de l'USM Alger est la  du club en première division du championnat d'Algérie. Engagée en Division 1, en Coupe d'Algérie et en Ligue des champions, l'USM Alger termine champion d'Algérie, s'adjuge la coupe d'Algérie et atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions africaine.

Effectif et encadrement 
|-
!colspan=7 style="background: #F9F9F9" align=center| Gardiens
|-

|-
!colspan=7 style="background: #F9F9F9" align=center| Défenseurs
|-

|-
!colspan=8 style="background: #F9F9F9" align=center| Milieux de terrain
|-

|-
!colspan=7 style="background: #F9F9F9" align=center| Attaquants
|-

Transferts

Compétitions

Championnat d'Algérie 

(*) : Match(s) ayant été reporté(s)

Journées 1 à 15

Journées 16 à 30

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Évolution du classement et des résultats

Coupe d'Algérie

Ligue des champions de la CAF 2004

Phase de groupes

Ligue des champions de la CAF 2005

Coupe de la confédération

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles 
(Mis à jour le )

Statistiques des buteurs 

 Total des buts dans le jeu, hors c-s-c.

Notes et références

Liens externes 
 

2004-2005
Alger USM
Football en Algérie en 2004
Football en Algérie en 2005